Данн — французьке місто
 Данн (округ)
 13849 Данн — астероїд

 Абайна Данн — канадський дипломат
 Девід Данн — британський плавець
 Девід Данн — англійський футболіст
 Джеймс Данн — американський актор
 Кевін Данн — американський актор
 Кіт Данн — американський блюзовий музикант
 Кріс Данн — американський баскетболіст, захисник
 Річард Данн — ірландський футболіст
 Стівен Тройт Данн — британський (англійський) ботанік